Libal ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Libal (1941–2012), deutscher Botschafter
 Otto Libal (1917–2015), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sabine Vollmar-Libal (1934–2015), deutsche Diplomatin